Ōtaua  est une communauté rurale située dans le District du Far North et de la région du Northland de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Installations 
Le Marae local nommé: Pukerātā ou Ōtaua est un lieu de rencontre de l’hapū des   Ngāpuhi des  et des  .
Il inclut la maison de rencontre :Te Rau Tawainui 

Il y a aussi trois autres  marae de  au sud-est du village principal le Marae:  Te Huehue et sa maison de rencontre, le Marae nommée:Ngāi Tāwake et sa maison de rencontre et le Marae Paripari et sa maison de rencontre

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et Références 

Ville en Nouvelle-Zélande
District du Far North
Northland